SCA steht für:

 Segel-Club Ahoi, Berlin
 Shuttle Carrier Aircraft, ein modifizierter Jumbojet zum Transport des Space Shuttles
 Single Connector Attachment, ein spezieller SCSI-Anschluss zwischen Festplatte und Backplane
 Ski-Club Arlberg, österreichischer Wintersportclub
 Society for Creative Anachronism, internationale Mittelaltervereinigung
 Special Camera Adaption, ein Adaptersystem für Blitzgeräte
 Special Committee on Agriculture, das vorbereitende Organ des Landwirtschaftsministerrats der Europäischen Union
 Spinozerebelläre Ataxie, eine Gruppe neurodegenerativer Erkrankungen
 Stabilimento di Costruzioni Aeronautiche, staatliche italienische Luftschiffwerft
 starComa, ehemaliger deutscher E-Sport-Clan
 Suez Canal Authority, ägyptische staatliche Behörde zur Verwaltung des Sueskanals
 Supreme Council of Antiquities, ägyptische Altertümerverwaltung
 Supreme Court of Appeal, ein Gericht in Südafrika
 Svenska Cellulosa Aktiebolaget, schwedischer Holzverarbeiter
 SCA Hygiene Products, deutscher Hersteller von Zellulose- und Papierprodukten, siehe Essity Germany

Informatik und Elektrotechnik:
 SCA-Virus, ein nach der Swiss „Cracking Association“ benanntes Amiga-Schadprogramm
 Service Component Architecture, eine Sammlung an Spezifikationen zur Serviceorientierten Architektur (SOA) in der IT
 Single-Channel Analyzer, ein Gerät zur Selektion von Impulsamplituden
 Software Communications Architecture, eine offene Architektur, die das Zusammenspiel von Hard- und Software regelt
 Statische Code-Analyse
 Strong Customer Authentication

Abkürzung